Страна́ (заимств. из церк.-слав. вместо исконного сторона́) — обладающее относительной целостностью территориальное образование взаимосвязанных географических объектов, компонентов и процессов. Термин страна́ часто используется как синоним термину государство, но также может означать:
В географии
 Страна — территория, население которой отличается историко-культурной общностью и политической обособленностью.
 Физико-географическая страна — крупная часть материка, характеризующаяся сочетанностью элементов геоструктуры, общими тенденциями движения земной коры и однородностью макрорельефа.
 Горная страна — обширный участок горного рельефа протяжённостью до нескольких тысяч километров, высоко поднятый над прилегающей равниной и отличающийся значительными и резкими колебаниями высот.
 Геоморфологическая страна — тектонически и орографически обособленная часть геоморфологической зоны (высшей таксономической единицы тектонических структур земной коры) с общностью типа и интенсивности новейших движений, процессов денудации и аккумуляции.
В литературе
 Местность, объём земель, область, округа, край, земля.
 Государство
 Часть света
В искусстве
 «Страна» — американский художественный фильм 1989 года, режиссёр Норман Джуисон.
 «Страна» — индийский художественный фильм 2018 года, режиссёр Анубхав Синха.
 «Страна» — российский телеканал.
 «Страна» — Российская национальная премия.

Примечания

См. также 
 Страна.ру
 Матч! Страна
 Государство (значения)